Thawat Buri (în ) este un district (Amphoe) din provincia Roi Et, Thailanda, cu o populație de 68.431 de locuitori și o suprafață de 374,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 147 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează districtele Chiang Khwan și Thung Khao Luang.

Amphoe în provincia Roi Et